

События

Римская республика 

 Консулы: Луций Юлий Цезарь (патриций) и Публий Рутилий Луп (плебей); преторы: Авл Габиний,  и Луций Корнелий Цинна; пропретор: Луций Луцилий Бальб (в Азии); курульный эдил: Гай Юлий Цезарь Страбон Вописк; народные трибуны: Гай Папирий Карбон Арвина, Квинт Варий Север Гибрида, Квинт Цецилий Метелл Целер и Тит Юний; квесторы: Квинт Аниций (на Сицилии), Квинт Лутаций Церкон и Квинт Серторий; монетные триумвиры: Гай Вибий Панса и Квинт Тиций Муттон.
 Союзническая война: италики создают собственную федерацию с центром в городе Корфиний, формируют армию численностью до 200 000 солдат. Римские армии под командованием Секста Юлия Цезаря и Публия Рутилия Лупа терпят поражения.
 Конец года — по закону Луция Юлия Цезаря все италики, сохранившие верность Риму, получают римское гражданство.
 Маний Аквилий отправлен в Азию для противодействия усилению Понта.

Азия 
 Восстание в Иудее против царя Александра Янная. Восставшие призывают на помощь Деметрия Эвкера. Деметрий наносит поражение Яннаю и вынуждает его бежать в горы, но враждебность иудеев вынуждает Деметрия покинуть страну.
 Царь Вифинии Никомед IV Филопатор вторгается в Понт, но терпит поражение от царя Митридата, после чего бежит к римлянам.
 Понтийские войска вторгаются в Каппадокию, свергают царя Ариобарзана и восстанавливают на троне Ариарата IX.

Китай 
 Хунну уничтожают наступающую китайскую армию. Набег на Хэси.

Родились 
 Диодор Сицилийский — крупный античный историк, писавший на древнегреческом;
 Авл Гирций — римский консул, легат Цезаря и писатель;
 90, ок. — Гай Луцилий Гирр (ум. после 30 до н. э.), родственник Гнея Помпея Великого и народный трибун 53 года до н. э.

Скончались 
 Дионисий Фракийский — античный грамматик;
 Фарнаджом — царь Иберии;
 Квинт Сервилий — претор этого года, убитый жителями города Аскула в ходе Союзнической войны;
 Луций Акций — древнеримский поэт;
 Герий Азиний — италийский военный деятель;
 Публий Рутилий Луп — консул текущего года;
 Луций Постумий — претор ок. 90 до н. э. Захвачен самнитами в плен после взятия Нолы и уморён голодом.

См. также

Примечания